Diogen iz Sinope (umro oko 324. pr. Kr.)
 Diogen Laertije 
 Diogen Apolonjanin 
 Diogen iz Oinoande 
 Diogen iz Seleukije 
 Diogen Tarseus
 Diogen (glazbeni sastav), iz Splita